Вале́рий Ива́нович Петро́в:
 Петров, Валерий Иванович (1929—2008) — советский и российский дирижёр, композитор, педагог.
 Петров, Валерий Иванович (род. 1949) — советский футболист.